Эммануил Филиберт (1528—1580) — правящий герцог Савойский.
 Эммануил Филиберт (1869—1931) — 2-й герцог Аостский.
 Эммануил Филиберт (род. 1972) — принц Венский и Пьемонтский, внук короля Умберто II.

Корабли 
 Эммануэле Филиберто (броненосец) — итальянский броненосец 1893 года постройки
 Эмануэле Филиберто дюка д’Аоста — итальянский крейсер 1934 года постройки.